Золотой сертификат — ценная бумага, удостоверяющая право собственности на золото, депонированное в банке его владельцем. В ряде случаев могла выполнять функции денег. Примеры:
 Золотой сертификат (США).
 Золотой сертификат (Российская Федерация).
 Золотой сертификат (Российская империя), или Депозитные металлические квитанции Государственного банка.